Rohwedder ist der Familienname folgender Personen:
 Detlev Rohwedder (1932–1991), deutscher Manager, Chef der Treuhandanstalt, Politiker (SPD)
 Hanns-Jörg Rohwedder (* 1957), deutscher Politiker (Piratenpartei)
 Hermann Rohwedder (1925–2021), deutscher Admiralarzt
 Otto Rohwedder (1909–1969), deutscher Fußballnationalspieler
 Otto Frederick Rohwedder (1880–1960), US-amerikanischer Erfinder
 Wilhelm Rohwedder (1898–1987), deutscher Politiker (CDU)

Rohwedder bezeichnet außerdem:
 Rohwedder AG, ehemaliges Unternehmen für Automatisierungstechnik
 Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit, Netflix-Doku um die Ermordung von Detlev Rohwedder

Siehe auch:
 Rohweder